Elisabethkloster steht für
Kloster St. Elisabeth (Augsburg)
Franziskanerkloster St. Elisabeth (Eisenach)
St. Elisabethkloster Bratislava
St. Elisabethkloster Köln
Kloster St. Elisabeth (Schaan)
St. Elisabethkloster Teschen 
St. Elisabethkloster Wien
 Kloster der Heiligen Elisabeth (Minsk)
 Kloster der Heiligen Elisabeth (Slawsk)